White Mountains – catena montuosa dell'Alaska
 White Mountains – catena montuosa della California
 White Mountains – catena montuosa del New Hampshire con una piccola porzione in Maine
 White Mountains Region – regione del New Hampshire

Pagine correlate
 White Mountain